Gouvion ist der Name folgender Personen:
 Jean-Baptiste Gouvion (1747–1792), französischer General und Politiker
 Louis-Jean-Baptiste Gouvion (1752–1823), französischer General und Politiker
 Laurent de Gouvion Saint-Cyr (1764–1830), französischer Marschall